2 miejscowości w Polsce: 
 Nagodów – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno 
 Nagodów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin